Saint Georgio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Thessalien), 
 Vrachonisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Kykladerna, lat 37,44, long 25,31), 

Robotskapade Greklandförgreningar